Fortidens Skygge kan henvise til:

 Fortidens skygge – film instrueret fra 2012 af Birger Larsen
 Fortidens Skygge (film fra 1909) – dansk stumfilm fra 1909 instrueret af ubekendt.
 Fortidens Skygge (film fra 2012) – dansk kortfilm fra 2012 instrueret af Reem Mahamoud